Иоанн Федоров — иерей, священномученик, местночтимый святой Украинской Православной Церкви.

Биография 
Служил в церкви Архангела Михаила в городе Краснокутск. Убит и утоплен в уборной в 1941 году большевиками — начальником почты Шубиным и сотрудником НКВД.

Канонизация 
22 июня 1993 года Определением Священного Синода Украинской Православной Церкви принято решение о местной канонизации подвижника в Харьковской епархии, в Соборе новомучеников и исповедников Слободского края (день памяти – ).

Чин прославления подвижника состоялся во время визита в Харьков 3-4 июля 1993 года Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, в кафедральном Благовещенском соборе города.

Примечания

Ссылки 
 Федоров Иван // База «Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церковь в XX в.»

Литература 
 

Священники Русской православной церкви
Христианские святые XX века
Канонизированные в XX веке
Православные мученики
Местночтимые святые
Святые Украины
Харьковская епархия
Репрессированные в СССР
Расстрелянные в СССР
Казнённые религиозные деятели